Der Name Mülligen bezeichnet:
eine Gemeinde im Bezirk Brugg des Kantons Aargau, Schweiz, siehe Mülligen AG
Flurname an der Gemeindegrenze von Schlieren und Zürich, Standort eines Postsortierzentrums und eines Rangierbahnhofs

Siehe auch:
 Müllingen